Натуральне число 1040
 1040 рік до нашої ери
 1040 рік нашої ери